Argens může znamenat:

 Argens (řeka) – řeka ve Francii
 Montfort-sur-Argens – obec ve Francii na řece Argens (řeka)
 Puget-sur-Argens – obec ve Francii na řece Argens (řeka)
 Roquebrune-sur-Argens – obec ve Francii na řece Argens (řeka)
 Seillons-Source-d'Argens – obec ve Francii na řece Argens (řeka)

 la Mure-Argens – město v departementu Alpes-de-Haute-Provence ve Francii
 Argens (Francie) – město, část obce la Mure-Argens ve Francii
 Argens-Minervois – město v departementu Aude ve Francii

 Jean-Baptiste Boyer d'Argens – markýz d'Argens, spisovatel 18. století.

 Argenso – stará jednotka hmotnosti používaná ve Španělsku.